Дании́л Вале́рьевич Ивано́в (род. 23 сентября 1986, Каменск-Уральский, Свердловская область, СССР) — российский гонщик, выступающий в спидвее и мотогонках на льду. Мастер спорта России международного класса. Четырёхкратный чемпион мира по мотогонкам на льду в личном зачёте и девятикратный — в командном.  Восьмикратный чемпион России по спидвею в командном зачёте.

Семья 
Отец — Валерий Леонидович Иванов, до 2021 года был тренером Мега-Лады по мотогонкам на льду и сборной России по мотогонкам на льду.

Старший брат — Иван Валерьевич Иванов, также ледовый мотогонщик, защищавщий цвета Юности и Мега-Лады, дважды бронзовый призёр Личного чемпионата мира.

Женат, есть дочка Александра.

Выступавший на протяжении долгого времени в «Мега-Ладе» одновременно с Даниилом Роман Иванов и 3 ледовых мотогонщика братья Ивановы из Красноярска — однофамильцы, не родственники.

Начало карьеры 

Под влиянием отца и старшего брата с детства занимался спортом, с 7 до 15 лет — мотокроссом (стал чемпионом России по мотокроссу (зона Б) 2001 года в классе 80 куб.см), в 15 лет начал одновременно заниматься гаревым спидвеем и мотогонками на льду.

Спидвей 

В 2002 году в составе команды из Каменск-Уральского дебютировал во всероссийских соревнованиях среди юношей, став 4-м как в личном, так и в командном зачётах.

С 2003 года и по настоящее время беспрерывно в Мега-Ладе. Первой гонкой Даниила стала домашняя встреча Мега-Лады со Спидвей-Центром из Даугавпилса. В 10 заезде матча 16-летний Даниил дебютировал в КЧР, придя к финишу третьим (заезд: Кокин, Бондаренко, Д.Иванов, А.Иванов). Всего за ту гонку Даниил набрал 1 очко и 1 бонус в 2 заездах. Встреча закончилась со счётом 59:31 в пользу хозяев.

Со временем вместе с Романом Ивановым и Эмилем Сайфутдиновым становится одним из ключевых тольяттинских юниоров. В сезоне 2006, когда Эмиль отказывается от выступлений за Мега-Ладу, а Роман Иванов переходит во взрослый разряд, на плечи Даниила падает основная тяжесть зарабатывания юниорских очков. Ситуация усугублялась отсутствием в команде покинувших её лидеров (Сергей Даркин, Роман Поважный), однако Мега-Лада добилась чемпионства, а сам Даниил смог подняться на ступени пьедестала Личного чемпионата России-2006, заняв 3 место.

Даниил Иванов не покинул Тольятти и в финансово проблемный 2009 год, и в последующие сезоны восстановления спортивной мощи Мега-Лады (2010, 2011, 2012), являясь одним из сильнейших взрослых гонщиков Тольятти. В 2011 году завоевал серебряную медаль ЛЧР. В 2013 и 2014 гг. снова стал чемпионом страны с "Мега-Ладой".

Несмотря на то, что участие Даниила в польских спидвейных лигах планировалось уже в 2006 году (так, выступлению гонщика за «Украину» помешали проблемы на границе), фактически оно началось в 2007 году — в составе «Унии Тарнув» в Экстралиге (2007—2008). После этого Даниил принял участие в 1 гонке за «Локомотив» (2009, I ПЛ), в 2010 выступал за Ванду Краков (2ПЛ), в 2011 — за Полонию из Пилы (2ПЛ; предварительная договорённость была достигнута с «Мишкольцем», однако клуб был снят с соревнований).
В 2012 вернулся в Экстралигу, выступая за команду «Полония Быдгощ» вместе с другими россиянами — Артёмом Лагутой и Эмилем Сайфутдиновым.

В 2011 году — в шведской Allsvenskan-лиге (2 дивизион шведского чемпионата), в 2012 — в Элитсерии (1 дивизион).

Среднезаездный результат

Мотогонки на льду 

С 2002 года занимается мотогонками на льду. В КЧР с 2004 по 2007 в Высшей лиге в составе «Юности» из Каменск-Уральского (2004 — 4 место, 2005 — 2 место, 2006 — 1 место по версии НРМФ, 2007 — 2 место). В 2008 году вместе с братом Иваном и братьями Хомицевичами перешёл в новообразованную ледовую «Мега-Ладу» (Тольятти), выиграв в том же году чемпионат Первой лиги (второй по статусу дивизион) и перебравшись в Суперлигу. В составе Мега-Лады стал вице-чемпионом России в 2009 году и чемпионом в 2010, 2011, 2012, 2013 гг.

В 2011 году предполагалось участие Даниила Иванова в шведской ледовой Элитсерии в составе клуба Стромсунд, состоявшееся, однако, лишь в 2013 году. В сезоне-2013 "Стромсунд" с Даниилом Ивановым в составе стал чемпионом Швеции.

В 2012 году впервые выиграл Личный чемпионат России.

Начиная с 2005 года, участвует в розыгрышах личного чемпионата мира по спидвею на льду (сезон 2006 Даниил был вынужден пропустить, так как поддерживал НРМФ, а распределением спортсменов на международные соревнования занималась МФР).

Особенно драматичным вышел сезон 2008 года. После всех 6 этапов Даниил Иванов и австриец  имели одинаковое количество очков, и только дополнительный заезд решил судьбу бронзы — лидировавший Иванов упал на 3 круге, «подарив» медаль Цорну.

Стал чемпионом мира в личном зачёте в 2013 г.

В 2014 г. за один сезон выиграл личный чемпионат России, а также личный и командный чемпионаты мира. В 2015 уступил титул чемпиона мира в личном зачёте Дмитрию Колтакову, заняв 2 место, однако в 6 раз стал чемпионом мира со сборной России. В 2016 г. остался третьим в ЛЧМ. В 2018 снова завоевал серебро ЛЧМ и золото КЧМ. В 2019-2020 гг. побеждал в личном и командном чемпионатах мира.

Мировая серия Гран-При

Примечания 

Родившиеся в Каменске-Уральском
Мотогонщики по алфавиту
Спидвей-гонщики России
Чемпионы России по спидвею
Чемпионы мира по спидвею
Гонщики Мега-Лады
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1986 году
Родившиеся 23 сентября
Мотогонщики на льду